En Pologne, Cieszyn peut faire référence à : 

 Cieszyn, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Cieszyn, un village de la voïvodie de Lublin,
 Cieszyn, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Cieszyn, une ville de la voïvodie de Silésie.